Села:
 Багатівка — Автономна Республіка Крим, Судацька міська рада
 Багатівка — Запорізька область, Розівський район